Соняшники — множина від слова соняшник — рід рослин родини айстрові.

 Соняшники () — знамениті натюрморти з соняшниками Вінсента Ван Гога, писані з 1887 по 1889 роки.
 Соняшники () — італьяно-радянська мелодрама 1970 року режисера Вітторіо Де Сіка з Марчелло Мастрояні і Софі Лорен в головних ролях.
 Соняшники (Heliozoa) — підклас найпростіших тварин класу саркодові, що належать до типу саркомастігофори.